Hickory Grove Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Grove Creek (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Hickory Grove Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois